Square est un nom commun ou un nom propre qui peut faire référence à :

En français 
 Square (mot emprunté à l'anglais, issu lui-même de l'ancien français esquarre), un lieu public, désignant soit une place avec un petit jardin public, soit un jardin public seul, soit un carrefour entre plusieurs places. En France, au  on utilisait la traduction littérale de square en français, « carré » ; cet usage est encore courant en Amérique du Nord.

En anglais 
Le mot square possède plusieurs significations. Il est notamment employé en mathématiques, il s'agit du mot équivalent au français carré. (The square of 4 is 16. - 16 est le carré de 4.), et l'opération « inverse », la racine carrée est square root (souvent abrégé en « sqrt » dans de nombreux langages de programmation). Il s’utilise aussi pour désigner une équerre (dont il partage l’étymologie) ou un demi-carré.

Entreprises 
 Square Co., Ltd., la société de jeux vidéo, fusionnée depuis 2003 pour former Square Enix ;
 Square, Inc., entreprise américaine fondée en 2009

Autre 
 The Square est un film suédo-germano-dano-française, écrit et réalisé par Ruben Östlund, sortie en 2017 et ayant remporté la Palme d'or au Festival de Cannes la même année
 Square est un algorithme de chiffrement
 Les Éditions du Square sont une maison d'édition créée à Paris en 1962
 Le Square est un roman et une pièce de théâtre de Marguerite Duras créé en 1955
 Square est une émission de télévision diffusée sur Arte depuis 2012
 Square com est un bâtiment situé à Boulogne-Billancourt
 Square est un groupe musical français qui a composé et interprété la chanson « Song for you » dans le film La marge, film français de Walerian Borowczyk, sorti en 1976.

Homonymie de titre